Fryderyk I Barbarossa – król Niemiec, cesarz rzymski
 Operacja Barbarossa
 Barbarossa – admirał osmański
 (1860) Barbarossa – planetoida